Kirkland puede referirse a:

Lugares
Kirkland (Carolina del Norte), Estados Unidos.
Kirkland (Nueva York), Estados Unidos.
Kirkland (Washington), Estados Unidos.
Kirkland (Quebec), Canadá.
Kirkland Lake (Ontario), Canadá.

Personas
Alexander Kirkland (1901 – años 1980), actor mexicano, trabajó y vivó en EE. UU.
Eddie Kirkland (1923–2011), músico estadounidense de blues.
James I. Kirkland (1954) paleontólogo y taxónomo estadounidense.
Mark Kirkland (1947), director estadounidense de televisión.
Sally Kirkland (1941), actriz estadounidense de cine y televisión.